Та́рья Ка́арина Ха́лонен (; род. 24 декабря 1943, Хельсинки) — финский политик, юрист; член Социал-демократической партии. Президент Финляндии (1 марта 2000 — 1 марта 2012).

Халонен была крайне популярным президентом, пик рейтинга одобрения которой составил 88 % в 2003 году. В 2006 году она была переизбрана, одолев кандидата от партии «Национальная коалиция» Саули Ниинистё во втором раунде с 51 % голосов против 48 %. Не имея возможности баллотироваться на президентских выборах 2012 года, она покинула этот пост 1 марта 2012 года. Её преемником стал Ниинистё.

Широко известная неравнодушием к правам человека, в 1980-е годы Халонен была председателем финской ЛГБТ-организации SETA, а во время своего президентства активно принимала участие в дискуссиях по вопросам прав женщин и глобализации. В 2006 году многие обозреватели называли её потенциальным кандидатом на должность генерального секретаря ООН, однако она не проявила к этому интереса, мотивируя это желанием завершить свой президентский срок, прежде чем задумываться о других карьерных вариантах. В 2009 году Forbes поместил её в список 100 самых влиятельных женщин в мире.

Краткая биография 

Родилась в Хельсинки в районе Каллио. Поступила в Хельсинкский университет в 1962 году и в 1968 получила диплом юриста.

В молодости отличалась леворадикальными взглядами, участвовала в пацифистском движении, поклонница Че Гевары. Покинула лютеранскую церковь после того, как женщинам было отказано в посвящении в духовный сан.

С 1980 по 1981 годы была председателем общества SETA, организации по защите прав сексуальных меньшинств в связи с чем в период своего президентства подверглась критике со стороны одного из офицеров, привлечённого судом за свои высказывания к штрафу.

Политическая карьера 
В 1971 году 28-летняя Тарья стала членом Социал-демократической партии Финляндии.

Депутат парламента Финляндии с 1979 года.

Министр социальной защиты и здравоохранения в 1987—1990. Министр юстиции в 1990—1991.

В апреле 1995 года в первом правительстве Липпонена она была назначена министром иностранных дел. На этой должности она продолжила работать и после выборов в Эдускунту во втором правительстве Липпонена, вплоть до избрания президентом в 2000 году.

Суммарно в качестве министра Халонен работала 3238 дней (на трёх министерских должностях), дольше всех после Си́никки Мёнкяре ().

Президентские выборы (2000) 

В первом туре Халонен получила около 40 % голосов. Её основной соперник — Эско Ахо — только 34,4 %.

Во втором туре Халонен набрала уже 51,6 %, при общем числе голосовавших 80,2 %.

Президентство 
Тарья Халонен стала первой женщиной, избранной президентом страны.

По окончании первого года президентства 1 марта 2001 года около 70 % граждан выразили своё удовлетворение деятельностью Тарьи.

Президентские выборы (2006) 

Переизбрана на второй срок в январе 2006 года.

Второе президентство 
Председатель международной группы советников фонда Baltic Sea Action Group.

1 марта 2012 года сложила свои президентские полномочия; в должность президента вступил Саули Нийнистё.

Постпрезидентский период 
В феврале 2012 года Организация Объединённых Наций предложила Тарье Халонен возглавить рабочую группу ООН по вопросам народонаселения. В марте, после сложения Халонен своих президентских полномочий, она была назначена сопредседателем этой рабочей группы (вместе с экс-президентом Мозамбика Жоакином Чиссано). Проблемы, которыми будет заниматься эта рабочая группа, включают в себя сексуальное здоровье населения, а также здоровье женщин во время беременности и родов.

Последовательно отстаивает права женщин. В июле 2012 года в интервью телеканалу YLE заявила, что «внимательно следит за тем, как осуществляются права женщин в странах, где прошла „арабская весна“», а на встрече в Пори с Лауреатом Нобелевской премии мира Таваккул Карман подчеркнула, что для демократизации стран Ближнего Востока требуется более активное участие женщин в общественно-политической жизни.

4 сентября 2012 года назначена председателем правления компании «Helsinki Sustainability Center», некоммерческой компании, собирающей и обрабатывающей информацию об исследованиях, связанных с устойчивым развитием, и предлагающей эту информацию властям.

4 апреля 2013 года во время своего 5-дневного визита в Россию в ходе которого состоялись её встречи с президентом Владимиром Путиным, премьер-министром Дмитрием Медведевым и председателем Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентиной Матвиенко, экс-президент Финляндии подчеркнула, что ценит дружбу, присущую русским, и сохраняет личные дружеские отношения с высшим руководством России, не внося при этом конкуренции действующему президенту Финляндии Саули Нийнистё в его действиях по формированию финляндско-российских отношений.

10 октября 2013 года международная организация «Global Fairness Initiative», борющаяся за права малоимущих во всём мире, вручила Халонен премию за вовлечение профсоюзов и организаций работодателей в политический процесс в период её президентства.

В ноябре 2013 года избрана председателем административного совета Всемирного фонда дикой природы WWF в Финляндии, сменив на этом посту Пекку Хаависто, который покинул данную должность в связи с назначением на министерский пост.

Весной 2015 года была приглашёна для чтения лекций по международной политике и устойчивому развитию в Гарвардском университете.

В марте 2015 года было объявлено о назначении с мая Тарьи Халонен на должность председателя правления Финской национальной галереи — крупнейшего в Европе музейного комплекса, объединяющего Художественный музей Атенеум, Музей современного искусства Киасма, Художественный музей Синебрюхова и Центральный художественный архив.

Личная жизнь

Семья 
 Первый муж — 
 Дочь — ; род. 1978, Хельсинки; изучала международную политику в Кентском университете в Великобритании, в настоящее время — координатор проекта в Александровском институте — крупнейшем центре по изучению России и Восточной Европы, действующем при Хельсинкском университете.
 Второй муж — Пентти Араярви. Официально оформили брак 26 августа 2000 года (после 15 лет совместного проживания).

Увлечения 
Увлекается плаванием, изобразительным искусством (графика, живопись).

4 августа 2012 года экс-президент написала в своём блоге в Twitter: «Привыкаем жить без кошек. Ронтти ушла к Миске», сообщив о смерти своей второй 18-летней кошки по кличке «Ронтти» (годом ранее от рака умерла первая кошка — «Миска»). 17 января 2013 года премьер-министр России Дмитрий Медведев через посла России в Хельсинки Александра Румянцева передал экс-президенту Финляндии кошку породы невская маскарадная по кличке Мегги.

Награды 

 Большой крест со звездой ордена Белой розы Финляндии (2000 год).
 Большой крест ордена Креста Свободы (2000 год).
 Большой крест со звездой ордена Льва Финляндии (1998 год).
 Медаль Пушкина (Россия, 29 ноября 2007 года) — за большой вклад в распространение, изучение русского языка и сохранение культурного наследия, сближение и взаимообогащение культур наций и народностей.
 Орден князя Ярослава Мудрого I степени (Украина, 24 октября 2006 года) — за выдающийся личный вклад в развитие украинско-финского сотрудничества.
 Орден Золотого орла (Казахстан, 24 марта 2009 года).
 Орден Трёх Звёзд 1-й степени с цепью (Латвия, 12 апреля 2001 года)
 Крест Признания 1-й степени (Латвия, 3 июня 2010 года).
 Большой крест ордена Витаутаса Великого (Литва, 5 марта 2002 года).
 Орден Креста земли Марии с цепью (Эстония, 4 мая 2000 года).
 Цепь ордена Белой звезды (Эстония, 12 марта 2007 года).
 Орден Белой звезды 1-й степени (Эстония, 16 мая 1995 года).
 Кавалер Большого креста ордена Святого Олафа (Норвегия, 2000 год).
 Орден Серафимов (Швеция, 1 марта 2000 года).
 Командор Большого креста ордена Полярной звезды (Швеция).
 Орден Слона (Дания, 3 апреля 2001 года).
 Большой крест ордена Данеброг (Дания).
 Кавалер Большого креста ордена Сокола с цепью (Исландия, 19 сентября 2000 года).
 Кавалер Большого креста ордена Сокола (Исландия, 1997 год).
 Большая почётная звезда «За заслуги перед Австрийской Республикой» (Австрия, 2006 год).
 Большой крест ордена Леопольда I (Бельгия, 2004 год).
 Большой крест ордена Оранского дома (Нидерланды).
 Орден Золотого льва Нассау (Люксембург, 2008 год).
 Орден Двойного белого креста I степени (Словакия, 2005 год).
 Орден Короля Томислава (Хорватия, 7 апреля 2009 года).
 Орден «За исключительные заслуги» (Словения, 2010 год).
 Орден Белого орла (Польша, 18 апреля 2001 года).
 Орденская цепь ордена Звезды Румынии (Румыния, 2006 год).
 Орденская цепь со знаком Большого креста ордена Заслуг (Венгрия, 2002 год).
 Орден Спасителя 1-го класса (Греция).
 Большой крест ордена Почёта (Греция).
 Орден Бани (Великобритания).
 Большой крест особой степени ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» (Германия, 2001 год).
 Кавалер Большого креста ордена Почётного легиона (Франция, 2005 год).
 Большой крест ордена Изабеллы Католической (Испания, 1999 год).
 Большая цепь ордена Инфанта дона Энрике (Португалия, 24 октября 2002 года).
 Кавалер Большого креста ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (Италия, 1 сентября 2008 года).
 Цепь ордена Южного Креста (Бразилия).
 Орденская цепь ордена Заслуг (Чили).
 Большая лента ордена короля Абдель-Азиза (Саудовская Аравия).
 Орденская цепь ордена Заслуг (Катар).
 Большой крест Национального ордена Льва (Сенегал).
 Большая лента ордена Пионеров Республики (Либерия).
 Цепь Высшего ордена Хризантемы (Япония).
 Международная премия «Балтийская звезда» за развитие и укрепление культурных связей в странах Балтийского региона (2019)

См. также 
 Зарубежные поездки президента Халонен

Примечания

Литература 
 . — Электронная версия

Ссылки 

 Официальный сайт Тарьи Халонен
 По данным «Gallup», Тарья Халонен — второй по популярности политический лидер Евросоюза.

Выпускники Хельсинкского университета
Юристы Финляндии
Активисты ЛГБТ-движения в Финляндии
Социал-демократы Финляндии
Министры юстиции Финляндии
Министры иностранных дел Финляндии
Женщины-политики Финляндии
Женщины-президенты
Президенты Финляндии
Политики XX века
Политики XXI века
Правители Европы XXI века
Почётные доктора Тартуского университета
Почётные доктора Университета Умео
Почётные доктора Хельсинкского университета